Spirit Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Spirit Island (Hennepin County, Minnesota)
 Spirit Island (Koochiching County, Minnesota)
 Spirit Island (Mille Lacs County, Minnesota)
 Spirit Island (St. Louis County, Minnesota)

in Kanada:
 Spirit Island (Maligne Lake)

Spirit Island ist zudem der Name
 für das Brettspiel Spirit Island